

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene campeón defensor.

Gerald Melzer derrotó en la final a Axel Michon.

Cabezas de serie 

  Horacio Zeballos (Primera ronda)
  Rogério Dutra Silva (Primera ronda)
  Roberto Carballés Baena (Semifinales)
  Facundo Argüello (Primera ronda)

<ol start=5>
  Facundo Bagnis ''(Semifinales)
  Andrej Martin ''(Primera ronda)
  Máximo González ''(Primera ronda)
  Gerald Melzer (Campeón)

 Cuadro final 
{{4TeamBracket-Tennis3-v2
| RD1=Semifinales
| RD2=Final

| team-width=175

| RD1-seed1=5
| RD1-team1= Facundo Bagnis
| RD1-score1-1=1
| RD1-score1-2=3
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2=
| RD1-team2= Axel Michon
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=

| RD1-seed3=3
| RD1-team3=
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=2
| RD1-score3-3=3
| RD1-seed4=8
| RD1-team4= Gerald Melzer
| RD1-score4-1=4
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3=6

| RD2-seed1=
| RD2-team1= Axel Michon
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=4
| RD2-score1-3=0
| RD2-seed2=8
| RD2-team2= Gerald Melzer
| RD2-score2-1=4
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3=6
}}

Cuadro superior 
{{Eliminatoria de 16-3 sets
|RD1= Primera ronda
|RD2= Segunda ronda
|RD3= Cuartos de final
|RD4= Semifinales

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Horacio Zeballos 
| RD1-score01-1=66
| RD1-score01-2=5
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= 
| RD1-score02-1=78
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Peter Torebko 
| RD1-score03-1=77
| RD1-score03-2=64
| RD1-score03-3=7
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Maxime Hamou
| RD1-score04-1=64
| RD1-score04-2=77
| RD1-score04-3=5

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Emilio Gómez 
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Guilherme Clezar
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=65
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= Facundo Bagnis
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=77
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= Facundo Argüello
| RD1-score09-1=0
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3=4
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= Juan Pablo Paz
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=5
| RD1-score10-3=6

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Axel Michon
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=77
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Sekou Bangoura 
| RD1-score12-1='''6
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=65

| RD1-seed13=
| RD1-team13=

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Mendoza 2016